L'E2SE Business School (anciennement École supérieure des services aux entreprises) est une école supérieure privée reconnue par l'État en Normandie qui propose depuis 1998 des formations spécialisées en lien avec les besoins des entreprises régionales et nationales pour former de futurs responsables, managers et entrepreneurs.

Situation et données chiffrées 
Située à proximité de la Colline aux Oiseaux à Caen, l’ensemble de son parcours de formations, reconnues par l'État en BAC+2, BAC+3 et BAC+5, est accessible à l’alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage), en initial (statut étudiant) ou bien à d'autres dispositifs tels que le CPF etc.

E2SE Business School accueille 2500 étudiants à la rentrée 2021.

Historique

Admission et frais de scolarité 
Le recrutement se fait sur entretien et dossier pour les Bac+2 et sur concours pour les filières BAC+3 et BAC+5. Les frais de scolarité de cet établissement privé varient en 2017 entre  et  par an selon Ouest-France.

Le prix à l'année est plus vers les 4500 € à 5500 € (témoignages d'apprenants en 3éme et 5éme année après le bac)

Références

Liens externes 
 

Enseignement supérieur à Caen